Hammerstein – città della Germania
 Hammerstein – nome tedesco di Czarne, città della Polonia
 Hammerstein – famiglia statunitense di origine tedesca che si è occupata di teatro